Tigin – antico titolo turco che significa principe
 Alp Tigin – generale ed emiro turco
 Kul Tigin – generale del Secondo Khaganato turco